Dobrujevac est un toponyme qui peut désigner :
Dobrujevac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Dobrujevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar.